Чур — пассажирская и грузовая железнодорожная станция Ижевского отделения Горьковской железной дороги в селе Чур Якшур-Бодьинского района Удмуртии. Открыта в 1945 году.

Станция осуществляет продажу билетов, приём и выдачу повагонных и мелких отправок на подъездных путях. Приём и выдача багажа не производятся.

История 
Станция возникла в начале XX века при строительстве узкоколейной Увинско-Узгинской железной дороги. Последнюю прокладывали для обеспечения дровами ижевских заводов. Новую станцию назвали Чур — по имени протекающей здесь небольшой лесной реки. Открытие станции привело к появлению рядом с ней небольшого посёлка — будущего села Чур.

Во время Гражданской войны станция была разгромлена отрядом белогвардейцев: взорваны железнодорожное полотно и паровозы, от начавшегося пожара сгорело первое здание вокзала. В 1930 году был построен новый деревянный вокзал.

В годы Великой Отечественной войны на станции происходят крупные перемены. В 1942 году принимается решение о строительстве железной дороги широкой колеи Ижевск — Балезино, которая должна была связать линию Казань — Свердловск с Пермской железной дорогой. Новая линия частично прокладывалась по трассе Узгинской узкоколейки и поэтому прошла через Чур. После принятия построенной Балезинской железной дороги в постоянную эксплуатацию, в 1945 году станция Чур была вновь открыта уже как станция нормальной колеи.

В 1952 году в Чуре открылся новый железнодорожный каменный вокзал. Одновременно с вокзалом для нужд железной дороги строилась водонапорная башня. У перрона вокзал был украшен двумя фонтанами и скульптурами, зал ожидания освещала хрустальная люстра. По мнению многих, вокзал станции Чур в те годы был самым красивым на всём Балезинском направлении.

Начальниками станции в разные годы были Л. А. Горнев, А. Обухов, З. И. Пашкова, Н. И. Бессонова, В. В. Горбушин.

Описание 

Станция Чур расположена в одноимённом селе на 101 километре однопутной неэлектрифицированной линии Пибаньшур — Ижевск (отсчёт расстояния ведётся от Пибаньшура), между станциями Кекоран и Угловой. Станционные пути проходят через центральную часть села Чур приблизительно с юга на север. Чётную (южную) горловину станции пересекает Советская улица, здесь организован железнодорожный переезд. В ста метрах к югу от него находится железнодорожный мост через реку Чур.

Станция состоит из трёх сквозных путей и одного тупика, расположенного в стороне от них. Сквозные пути используются для пропуска поездов дальнего следования, оборота и стоянки пригородных поездов, посадки/высадки в них пассажиров, для маневровой работы и т. д. Тупиковый путь примыкает к чётной горловине и используется для погрузочно-выгрузочных работ на площадке складирования лесоматериалов, прилегающей к станции с западной стороны.

Вдоль восточной стороны станции располагаются перрон и одноэтажное здание вокзала. К югу от железнодорожного моста через реку Чур к чётной горловине станции примыкает подъездной путь Чуровского завода силикатных стеновых материалов.

Пассажирское сообщение со станцией 

Поезда дальнего следования проходят Чур без остановки. Пассажирские перевозки по станции обслуживаются пригородной пассажирской компанией «Содружество». 

По состоянию на 2018 год в круглогодичном режиме через станцию ежедневно курсирует пригородный поезд сообщением Ижевск — Балезино — Ижевск. Частота движения составляет 2 пары поездов в сутки. В летний период в расписание вводятся дополнительные поезда из Ижевска, для которых станция Чур является конечной.

Примечания

Ссылки 
 Расписание поездов по станции Чур

Станции Ижевского региона Горьковской железной дороги
Якшур-Бодьинский район
Железнодорожные станции и платформы Удмуртии